Но́ррботтен () — лен, расположенный на крайнем севере Швеции. Граничит с леном Вестерботтен на юге, с Норвегией на северо-западе и Финляндией на северо-востоке. Самый большой по площади лен Швеции, занимает примерно 22 % площади всей страны. Административный центр — город Лулео.

Территория лена соответствует территории исторической провинции Норрботтен и северной части провинции Лаппланд.

Административное деление 
Лен состоит из 14 коммун:

 Паяла, центр — Паяла,
 Эвертурнео, центр — Эвертурнео,
 Эверкаликс, центр — Эверкаликс,
 Буден, центр — Буден,
 Каликс, центр — Каликс,
 Хапаранда, центр — Хапаранда,
 Эльвсбюн, центр — Эльвсбюн,
 Лулео, центр — Лулео,
 Питео, центр — Питео,
 Кируна, центр — Кируна,
 Елливаре, центр — Елливаре,
 Йокмокк, центр — Йокмокк,
 Арьеплуг, центр — Арьеплуг,
 Арвидсъяур, центр — Арвидсъяур.

Ссылки 
 Norrbotten County Administrative Board
 Norrbotten County Council

Лены Швеции